Die Küstenpiloten steht für:

 Die Küstenpiloten (1980), Originaltitel Ritter’s Cove, deutsch-kanadisch-britische Abenteuer-Fernsehserie
 Die Küstenpiloten (2020), deutsche Fernsehreihe